Brooksville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Brooksville (Florida)
North Brooksville
South Brooksville
Brooksville (Kentucky)
Brooksville (Mississippi)
Brooksville (Oklahoma)